Äon (Maskulinum, griechisch  „Ewigkeit“) bezeichnet:

 allgemein Zeitalter
 Äon (Geologie), in der Geologie ein Erdzeitalter
 Äon (Philosophie), ein Begriff der antiken Philosophie, auch personifiziert als antike Gottheit Aion
 Äon (Thelema), in der neureligiösen Lehre Thelema ein Zeitabschnitt der spirituellen Entwicklungsgeschichte der Menschheit 
 Äon (Theologie), in der Theologie einen Zeitabschnitt der Heilsgeschichte, je nach Standpunkt aber auch die ewige Vorzeit oder die unbegrenzte Zukunft

Siehe auch:

 Aeon
 Eon